In 1988 werd de 32ste editie van het Campeonato Brasileiro Série A gespeeld, de hoogste voetbalcompetitie in Brazilië. De officiële naam in die tijd was Copa União. De competitie werd gespeeld van 2 september 1988 tot 19 februari 1989. Bahia werd landskampioen. Na het turbulente voorgaande jaar werd er dit jaar opnieuw een eenvormige competitie gespeeld. De inperking van het aantal clubs kwam het niveau van de competitie ten goede, maar betekende ook het einde van enkele traditieclubs op het hoogste niveau. Met een moordende concurrentie kon de stad Rio de Janeiro geen zes clubs handhaven in de hoogste divisie. Bangu, in 1985 nog vicelandskampioen en America, in 1986 nog vierde, degradeerden dit jaar en zouden nooit meer op het hoogste niveau spelen.

Format
Er namen 24 teams deel aan het kampioenschap. In de eerste fase werden de clubs verdeeld over twee groepen van twaalf. De clubs uit groep A speelden tegen de clubs uit groep B. De top twee plaatste zich voor de knock-outfase. In de tweede fase speelden de clubs tegen de clubs van hun eigen groep, ook nu plaatste de top twee zich voor de knock-outfase.

De winnaar van elke wedstrijd kreeg drie punten. Na een gelijkspel werden er strafschoppen genomen, de winnaar kreeg twee punten, de verliezer één punt.

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase

Groep A

Groep B

Totaalstand

 (1):Omdat Vasco da Gama zich twee keer plaatste voor de knock-outfase werd Bahia als beste niet-geplaatste opgevist.

Knock-outfase
De tweede wedstrijd Vasco - Fluminense eindigde op 2-1 voor Vasco, na verlengingen werd het 2-3.

Details finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Brasileiro Série A
Série A